Джалил-бек Амрах оглы Багдадбеков (; 1887—1951) — азербайджанский советский актёр театра. Режиссёр таджикского, туркменского и азербайджанского драматических театров.Заслуженный артист Азербайджанской ССР (1943). Дядя по матери писателя Ильяса Эфендиева.

Биография 
Джалил-бек Багдадбеков родился в 1887 году в городе Шуша в аристократической семье. По традициям своего рода получил богословское образование, знание арабского и фарси. Начальное образование он получает в Шушинское реальное училище.

С 1910 в театральной труппе общества «Ниджат». Выступал в оперных и драматических спектаклях. Исполнявший и женские партии, Джалил-бек Багдадбеков мастерски сыграл роли Лейли и Хуршуд Бану в операх «Лейли н Меджнун», «Шах Аббас н Хуршуд Бану». Впоследствии сыграл роли Ибн Салама, отца Лейли («Лейли и Меджнун»), Сулеймана («Аршин мал алан»).

В различных источниках указано немало актерских фамилий, претворивших в жизнь образы просвещенных женщин. История помнит их имена: Джалил-бек Багдадбеков, Мирмахмуд Кязимовски, Алекпер Сухейли.

Является автором одноактных пьес, водевилей и музыкальных комедий, высмеивающих патриархально-феодальные порядки, быт дореволюционного буржуазного общества.

Д. Багдадбеков в Тадижистане написал комедию «Ишан и комсомолец» (1929 году).

Скончался 21 апреля 1951 года в Баку.

Творчество 
Заслуженный артист Азербайджанской ССР Джалилбек Багдадбеков в своих «Воспоминаниях о Карягды оглы» пишет: "Приезд Джаббара в Шушу вызывал большую радость. Хозяева свадеб заранее делили его время между собою. Однажды, проходя по базарной площади, я услышал разговор 3-4 мужчин. Они поздравляли друг друга по случаю приезда Джаббара. Один из них сказал: «Поздравляю тебя, наш брат Джаббар приехал». Другой ответил: «И я тебя поздравляю». Когда Джаббар приезжал в Шушу, все горожане выходили ему навстречу и приветствовали его. Они с такой, искренней радостью встречались с ним, будто Джаббар приносил счастье — «воду жизни».

Примечания

Ссылки 
 Анвар Чингизоглы. Багдадбековы — беки из общество Алиянли. : «Сой», 2012. С. 11-28.

Актёры и актрисы театров Азербайджана
Драматурги Азербайджана
Выпускники Шушинского реального училища